Elizabeta Samara (* 15. April 1989 in Constanța) ist eine rumänische Tischtennisspielerin. Sie gewann Silber beim World Cup 2012 und in allen Disziplinen – Einzel, Doppel, Mixed und Team – mindestens einmal die Europameisterschaft.

Werdegang

Jugend 
Bereits in ihrer Jugend erzielte Elizabeta Samara zahlreiche Erfolge. So gewann sie bei den Jugend-Europameisterschaften neun Gold- und fünf Silbermedaillen:
 2002 Kadetten: Silber im Doppel mit Daniela Dodean
 2003 Kadetten: Gold im Doppel mit Galia Dvorak (Spanien) und mit der Mannschaft
 2004 Kadetten: Gold im Doppel mit Marharyta Pessozka (Ukraine) und mit der Mannschaft
 2005 Junioren: Silber im Einzel (hinter Daniela Dodean), Gold im Doppel mit Daniela Dodean
 2006 Junioren: Silber im Einzel, Doppel mit Daniela Dodean und Mixed mit Abdel-Kader Salifou (Frankreich), Gold mit der Mannschaft
 2007 Junioren: Gold im Einzel, Doppel mit Jekaterina Kolodjaschnaja (Russland) und Mixed mit Paul Drinkhall (England)
Hinzu kommen zehn Erstplatzierungen und vier zweite Plätze bei Weltjugendturnieren (World Junior Circuit). Bei den Jugend-Weltmeisterschaften 2007 erreichte sie mit der Mannschaft das Endspiel.

Erwachsene 
2003 wurde Samara im Doppel mit Alex. Chiramentli rumänische Meisterin im Doppel. International aktiv war sie im Erwachsenenbereich zum ersten Mal 2004, bei ihrer ersten Europameisterschaft, für die sie seit 2005 stets nominiert wurde, wurde sie 2005 mit der Damenmannschaft auf Anhieb Europameisterin. An ihrer ersten Weltmeisterschaft nahm sie 2006 teil, mit dem Team kam sie auf den 17. Platz. Ab diesem Jahr bis 2012 wurde sie zudem jedes Mal rumänische Meisterin im Doppel mit Daniela Dodean. 2007 erreichte sie eine Platzierung in den Top 100 der Weltrangliste, kam bei der EM ins Viertelfinale und bei der WM ins Achtelfinale, was ihr erst 10 Jahre später erneut gelang. Im Jahr konnte sie an den Olympischen Spielen teilnehmen, bei denen sie im Einzel in der zweiten Runde gegen Wiktoryja Paulowitsch ausschied und mit der Mannschaft den siebten Platz belegte.

Im Doppel mit Daniela Dodean gewann sie 2008 die Polish Open und qualifizierte sich für die Grand Finals, bei denen sie das Halbfinale erreichten. In diesem und dem nächsten Jahr wurde Samara zudem rumänische Meisterin im Einzel. Auch im Mixed holte sie mehrmals den Titel. 2009 wurde sie mit Dodean Europameisterin im Doppel und nahm erstmals am Europe Top 12 teil, wo sie ins Viertelfinale kam und dort gegen Lie Jie ausschied. Bei der Europameisterschaft 2011 gewann Samara im Doppel und mit der Mannschaft Silber, bei den separat durchgeführten Mixed-Europameisterschaften holte sie 2011 und 2012 mit Andrei Filimon den Titel. In der Weltrangliste fiel sie 2012 zwar zwischenzeitlich bis auf Platz 52 zurück, bei den Olympischen Spielen kam sie aber bis ins Achtelfinale, bei ihrer ersten World-Cup-Teilnahme zog sie als erste Europäerin ins Finale ein und gewann Silber. Mit Daniela Dodean wurde sie zudem erneut Europameisterin im Doppel. 2012 spielte Elizabeta Samara zudem im Verein Fenerbahçe SK und nahm zum ersten Mal im Einzel an den World Tour Grand Finals teil, bei denen sie ins Viertelfinale kam. Im Januar 2013 rückte sie auf Weltranglistenplatz 14 vor.

Bis 2015 konnte sie sich auch danach im Einzel stets für die Grand Finals qualifizieren, schied aber jeweils in der ersten Runde aus. Im September 2014 verbesserte sie ihre Rekordmarke in der Weltrangliste auf Platz 13, bei der Europameisterschaft 2015 gewann sie zum ersten Mal Gold im Einzel und zusätzlich Silber mit der Mannschaft sowie im Doppel mit Georgina Póta. In diesem Jahr wurde sie Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Constanța. 2016 nahm sie zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teil, 2017 wurde sie zum ersten Mal seit 2005 wieder Europameisterin mit der Mannschaft und erreichte zum ersten Mal seit 2007 im Einzel das WM-Achtelfinale. Beim Europe Top 16 kam sie 2018 auf Platz 3, was ihre erste Medaillenplatzierung bei diesem Turnier darstellte. Bei EM und World Cup schied sie allerdings in der ersten Runde aus. Im Jahr darauf konnte sie mit dem Team den EM-Titel verteidigen, bei den Europaspielen hatte die Mannschaft wenige Monate zuvor noch Silber gewonnen. Eine erneute Verteidigung des EM-Titels mit der Mannschaft gelang 2021 allerdings nicht, nach einer Finalniederlage gegen Deutschland holte Rumänien Silber.

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
 Jugend-Europameisterschaften (abgerufen am 7. Januar 2016)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)

Einzelnachweise 
.

Olympiateilnehmer (Rumänien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Rumänien)
Tischtennisspieler (Rumänien)
Ehrenbürger von Constanța
Rumäne
Geboren 1989
Frau
Teilnehmer der Europaspiele 2019